Arbus bezeichnet:

 Arbus (Sardinien), Ort in der Provinz Medio Campidano in der italienischen Region Sardinien
 Arbus (Pyrénées-Atlantiques), französische Stadt im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine

Arbus ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Arbus (1918–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Amy Arbus (* 1954), US-amerikanische Fotografin
 André Arbus (1903–1969), französischer Innendekorateur, Bildhauer, Architekt und Hochschullehrer
 Diane Arbus (1923–1971), US-amerikanische Fotografin
 Doon Arbus (* 1945), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin